«Полидепортиво» () — бывший испанский футбольный клуб из города Эль-Эхидо, выступавший в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании. Основан в 1969 году. Домашние матчи проводил на стадионе «Санто-Доминго», вмещающем 7 870 зрителей. В «Примере» «Полидепортиво» никогда не выступал, лучшее достижение команды в «Сегунде» 11-е место в сезоне 2006/07.

Достижения 
 Победитель Терсеры (2): 1995/96, 1999/00

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 7 сезонов.
 Сегунда Б — 9 сезонов.
 Терсера — 9 сезона.
 Региональная лига''' — 17 сезонов.

Известные игроки и воспитанники 

  Марк Бернаус
  Ильдефонс Лима
  Хавьер Альмирон
  Ласло Эгер
  Феликс Эрнандес
  Брима Разак
  Серхио Родригес
  Санни
  Антонио Сольдевилья
  Авимилед Ривас
  Антонио де Нигрис
  Херардо Торрадо
  Мирослав Тржечяк
  Жозе Каладо
  Богдан Мара
  Ристо Видакович
  Юрица Вучко

Известные тренеры 
  Кике Сетиен

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com 

Футбольные клубы Испании
ФК «Полидепортиво»